Хоккейный клуб «Дунауйвароши Ацельбикак», сокращённое название — ДАБ.Доцлер, (,  или DAB.Docler, «Стальные быки Дунауйвароша») — команда по хоккею с шайбой из города Дунауйварош. Основан в 1974 году.

«Дунауйвароши Ацельбикак» участвует в соревнованиях международной лиги Эрсте и в первой лиге чемпионата Венгрии. Спонсор команды — Холдинг «Доцлер».
Домашнии игры команда проводит в «Дунауйвароши Йегчарнок» («Ледовый зал Дунауйварош»).

История 
История клуба началась в 1973 году.

Изменения в названии клуба 
 1974-1988: Dunaújvárosi Kohász SE — Дунауйвароши Кохас («Металлурги Дунауйвароша»)
 1988- 1990: Sziketherm HK — Сикетерм («Термический Скальпель»)
 1990- 2004: Dunaferr SE — Дунаферр
 2004-2006: DAC — Invitel — Дунауйвароши АЦ — Инвитель
 2006-2008: DAB — Extra.hu
 2008-: DAB. Docler

Тренеры 
 2011 - 2014  Стефан Лунд
 с 2014 года  Дональд Маклеан

Статистика выступлений команды

Состав команды

Континентальный кубок 
Команда 12 раз принимала участие в соревнованиях за Континентальный кубок:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Федерации хоккея Венгрии
 
 Чемпионы Венгрии на сайте хоккейные арены

Хоккейные клубы Венгрии